woda – związek chemiczny

 Woda – film, kanadyjsko-indyjski dramat społeczny
 Woda – wielka tajemnica – film dokumentalny o strukturze wody
 Woda dla słoni – film dramatyczny w reżyserii Francisa Lawrence'a
 Woda – polski herb szlachecki
Roztwory wodne:

 woda wapienna
 woda królewska
 woda amoniakalna
 woda utleniona
 woda pogazowa
 woda kwiatowa
 woda kolońska
 woda gazowana
 woda sodowa
 woda mineralna
 woda stołowa
 woda gulardowa

inne:

 woda adhezyjna
 woda adsorpcyjna
 woda barytowa
 woda bidestylowana
 woda błonkowata
 woda brachiczna
 woda bromowa
 woda Burowa
 woda chlorowa
 woda ciężka
 woda demineralizowana
 woda kwasowęglowa
 woda mineralna
 woda oligoceńska
 woda opadowa
 woda pitna
 woda po goleniu
 woda redestylowana
 woda słodka
 woda słona
 woda sodowa
 woda święcona

w liczbie mnogiej wody:
 wody artezyjskie
 wody głębinowe
 wody gruntowe
 wody krasowe
 wody lecznicze
 wody płodowe
 wody pływowe
 wody podziemne
 wody reliktowe
 wody subartezyjskie
 wody termalne
 wody wgłębne
 wody zaskórne

Zobacz też